Хрваћанин може бити:

 Хрваћанин (архаизам), старински назив (архаични демоним) или надимак за особу која је становник Хрватске, или за особу која је родом или пореклом са подручја Хрватске
 Хрваћанин, српско презиме настало из архаичног надимка за Србе са подручја Хрватске:
 Манојло Хрваћанин, српски публициста и политичар (1849—1909)
 Јованка Хрваћанин, српска песникиња и књижевница (1899—1987)
 Ратко Хрваћанин, српски богослов и историчар црквене књижевости

Види још
 Хрваћани (вишезначна одредница)
 Хорват (вишезначна одредница)
 Хорвати (вишезначна одредница)
 Хрвати (вишезначна одредница)
 Хрватска (вишезначна одредница)